Algazul puede referirse a:
El nombre común de la planta Aizoon hispanicum.
El nombre común de la planta Mesembryanthemum nodiflorum.